Gadna ist der Name eines ungarischen Dorfes:
 Gadna (Ort)

In Israel steht Gadna für:
 Gadna (Jugendkorps), ein vormilitärisches Ausbildungsprogramm für Jugendliche;
 Gadna Tel Aviv Yehuda, einen israelischen Fußballclub;
 Gadna (Orchester), früherer Name des nationalen Jugendorchesters;

Siehe auch:
 Gadna Poroda, Album des bulgarischen Sängers Azis aus dem Jahre 2011.